Южный вокзал — название вокзалов в следующих городах:
 Южный вокзал — железнодорожная станция в Вене, Австрия.
 Южный вокзал, или Калининград-Пассажирский, — железнодорожная станция в Калининграде, Россия.
 Южный вокзал — железнодорожная станция в Киеве, Украина.
 Южный вокзал, или Харьков-Пассажирский, — железнодорожная станция в Харькове, Украина.
 Южный вокзал — железнодорожная станция в Пекине, Китай.

Станции метро

См. также 
 Южный речной вокзал — один из двух речных вокзалов Москвы, Россия.